Manzanilla brava puede referirse a:
 El nombre común de la planta Anthemis arvensis.
 El nombre común de la planta Tanacetum parthenium.